luty – drugi miesiąc roku
 Osoby o nazwisku Luty:
 Mieczysław Luty
 Sabina Bernadeta Luty – prof. dr hab. nauk medycznych 
 Tadeusz Luty – prof. dr hab. inż. nauk chemicznych
 Wacław Józef Luty – prof. dr hab. inż. metalurgii i inżynierii materiałowej
 Zbigniew Franciszek Luty – profesor doktor habilitowany ekonomii
 Zobacz też imiona słowiańskie z członem luty:
 Lutobor, Litobor 
 Lutogniew 
 Lutomir, Lutomiar, Lutmiar 
 Lutomysł 
 Lutosław, Lutsław, Lucsław 
 Lutosława